Haspelmath ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Conrad Haspelmath (auch: Konrad Haspelmath; 1787–1870), hannoverscher Viehverschneider und Immobilien-Unternehmer